I'm Beginning to See the Light (jazznummer), een door Duke Ellington, Don George, Johnny Hodges en Harry James geschreven jazzstandard
 I'm Beginning to See the Light (album), een muziekalbum van Buck Hill uit 1991